Folgende Brücken heißen Schiefe Brücke:

 Schiefe Brücke (Baden)
 Schiefe Brücke (Olfen)